Die Virginia Slims of Newport 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Newport, Rhode Island. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 15. bis 21. Juli 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)